Androstenediol puede referirse a:

 4-Androstenediol, esteroide androgénico que se puede convertir en testosterona.
 5-Androstenediol, esteroide.
 Metandriol, un derivado sintético del androstenediol.